Harry Foster (1855-1938) – brytyjski polityk
 Harry Wickwire Foster (1902-1964) – kanadyjski oficer
 Harry Hylton-Foster (1905-1965) – brytyjski polityk